Deutsches Afrika Korps
 Dywizjon artylerii konnej
  Dyferencjał Automatyczny Krasikova (ros. Дифференциал Автоматический Красикова)